Будай (Аріоґальське староство)
 Будай (Бетиґальське староство)
 Будай (Вілайняйське староство)
 Будай (Йосвайняйське староство)
 Будай (Расейняйське староство)
 Будай I
 Будай II
 Будай III